Sawada kan som auktorsförkortning betyda:

 K. Sawada
 Kaneyoshi Kenkichi Sawada

Robotskapade auktorsförkortningar